Corts de Montsó (1236), convocades per Jaume I el Conqueridor
 Corts de Montsó (1289)
 Corts de Montsó (1362), convocades per Pere el Cerimoniós.
 Corts de Montsó (1376), convocades per Pere el Cerimoniós, sent President de la Generalitat Joan I d'Empúries.
 Corts de Montsó-Fraga (1383) convocades per Pere el Cerimoniós (1383 - 1384), essent President de la Generalitat Pere de Santamansde.
 Corts de Montsó (1388), convocades per Joan I el Caçador essent President de la Generalitat Arnau Descolomer (suspeses el 1389) 
 Corts de Montsó (1470)
 Corts de Montsó (1510), convocades per Ferran II (celebrades entre maig i setembre) 
 Corts de Montsó (1512), presidides per Germana de Foix, (celebrades entre juny i setembre)
 Corts de Montsó (1533), presidides per Carles I essent President de la Generalitat Dionís de Carcassona.
 Corts de Montsó (1537), presidides per Carles I essent President de la Generalitat Joan Pasqual.
 Corts de Montsó (1542), presidides per Carles I essent President de la Generalitat Miquel Puig.
 Corts de Montsó (1547), presidides per Carles I essent President de la Generalitat Jaume Caçador
 Corts de Montsó (1553), presidides per Carles I essent President de la Generalitat Onofre de Copons i de Vilafranca.
 Corts de Montsó-Barcelona (1563-1564), presidides per Felip I d'Aragó essent President de la Generalitat Onofre Gomis.
 Corts de Montsó (1585), presidides pel rei Felip I d'Aragó essent President de la Generalitat Pere Oliver.
 Corts de Montsó (1626), presidides pel rei Felip III d'Aragó.

Vegeu també 
 Corts Catalanes
 Llista de Corts Generals Catalanes